Rowosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rowosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 109,81), 
 Kecamatan Rowosari, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Rowosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 110,05), 
 Desa Rowosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,88, long 109,57), 
 Desa Rowosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,07, long 110,65), 
 Desa Rowosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,99, long 109,94), 
 Kelurahan Rowosari, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Rowosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar